Гран-прі Монако 1964 року — перший етап чемпіонату світу 1964 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 10 травня на міській трасі Монте-Карло.

Результати

Кваліфікація

Гонка

Лідирування 
 1—36 кола — Джим Кларк
 37—52 кола — Ден Ґерні
 53—100 кола — Ґрем Хілл

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Монако - 1964
 1964 Гран-прі Монако - 1964 на statsf1.com
 1964 Гран-прі Монако - 1964 на grandprix.com

1964
Монако
 10
 1964